Гольфстрим:
 Gulfstream — Гольфстрим Аероспейс Корпорейшн () — американська авіабудівна (аерокосмічна) корпорація, розташована в місті Саванна, штат Джорджія, США.
 Гольфстрим () — тепла морська течія в північній частині Атлантичного океану.
 Гольфстрим (картина) — одна з найкращих картин пізнього періоду творчості американського художника Вінслова Гомера (1836–1910).
 Гольфстрим (фільм) — художній фільм 1968 р. режисера Володимира Довганя (кіностудія ім. О. Довженка).